Златоу́стовская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Златоустовская улица — улица в Москве.
 Златоустовская улица — улица в Самаре.
 Златоустовская улица — улица в Уфе.

Украина 
 Златоустовская улица — улица в Киеве.

Казахстан 
 Златоустовская улица — улица в Алма-Ате.